The Rose: teatro elisabettiano, fondato a Londra nel 1587
The Rose: film del 1979, diretto da Mark Rydell
The Rose: serie televisiva taiwanese del 2003, con protagonista il trio musicale femminile S.H.E
The Rose: canzone di Amanda McBroom interpretata da Bette Midler nell'omonimo film e in giapponese da Miyako Harumi nel film animato Pioggia di ricordi.